Константи́н Константи́нович Матве́ев:
 Матвеев, Константин Константинович (1875—1954) — русский советский минералог.
 Матвеев, Константин Константинович (род. 1954) — латвийский правовед.